Владислав Малькевич:
 Малькевич, Владислав Леонидович (1936—2020) — советский и российский государственный и общественный деятель.
 Малькевич, Владислав Сергеевич (род. 1999) — белорусский футболист.